Аранжировка.
 Аранжировка — вид музыкального искусства.
 Аранжировка цветов — см. Флористика (дизайн).